MSDF steht für:
 Bahnhof Schondorf (Bay) (DS100-Code)
 Maritime Self-Defense Force (auch JMSDF), siehe Japanische Maritime Selbstverteidigungsstreitkräfte

Abkürzung